muzikant
 John Campbell (bassist) (1972), Amerikaans bassist en medeoprichter van trashmetalband Lamb of God
 John Campbell (gitarist) (1952-1993), Amerikaans bluesmuzikant
 John Campbell (pianist) (1955), Amerikaans jazzpianist

sporter
 John Campbell (atleet) (1949), Nieuw-Zeelands marathonloper
 John Campbell (Australisch roeier) (1942)
 John Campbell (Brits roeier) (1899-1939)
 John Campbell (snookerspeler) (1953), Australisch voormalig snookerspeler
 John Campbell-Jones (1930), Brits voormalig Formule 1-coureur

overig
 John Campbell (1765–1828), Amerikaans politicus
 John Campbell (1845-1914), Brits edelman en vierde gouverneur-generaal van Canada
 John Campbell (1962), pseudoniem van Amerikaans stemacteur Gregory Abbey
 John Campbell (filosoof), Schots filosoof
 John Campbell (zendeling) (1766-1840), Schots zendeling in zuidelijk Afrika
 John W. Campbell (1910-1971), Amerikaans sciencefictionschrijver en -redacteur 
 John Campbell Ross (1899-2009), laatst levende Australische Eerste Wereldoorlogsveteraan